Krasava est un toponyme qui peut désigner :
Krasava, une localité de Bulgarie située dans l'obchtina de Breznik, oblast de Pernik ;
Krasava, un village de Serbie situé dans la municipalité de Krupanj, district de Mačva.